Die Hessenliga 1970/71 war die 21. Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Meister wurde der SV Darmstadt 98, der dadurch in die zweithöchste deutsche Liga, die Regionalliga, aufstieg. Absteigen mussten SG Westend Frankfurt, KSV Baunatal, Kickers Viktoria Mühlheim und Eintracht Wetzlar.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1970/71 bei asc-neuenheim.de

1971
Fußballsaison 1970/71